Richard Wolffenstein ist der Name folgender Personen:

* Richard Wolffenstein (Architekt) (1846–1919), deutscher Architekt
 Richard Wolffenstein (Chemiker) (1864–1929), deutscher Chemiker